Дивізіон 2: 1946–47 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан.

У чемпіонаті взяли участь 40 клубів, розділені на чотири групи. Турнір проходив у два кола.

Переможцями змагань у групах стали клуби Лудвіка ФфІ, «Єнчепінг Седра» ІФ (Єнчепінг), «Ергрюте» ІС (Гетеборг) та Гальмстад БК.

Право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан здобули в кваліфікаційному турнірі «Єнчепінг Седра» ІФ (Єнчепінг) та Гальмстад БК.

Турнірні таблиці

Північна група 1946–47 
Команди зі значної частини Північної Швеції не мали права грати в системі національної ліги до сезону 1953—54, а замість цього проводили свій чемпіонат і визначали найкращу команду Норрланду.

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|Лудвіка ФфІ
|18||15||1||2||45||18||+27||31
|- style="background:  
|2||style="text-align: left;"|Сандвікенс АІК
|18||11||4||3||48||22||+26||26
|- style="background:  
|3||style="text-align: left;"|Сурагаммарс ІФ
|18||9||2||7||26||23||+3||20
|- style="background:  
|4||style="text-align: left;"|Вестерос ІК
|18||7||4||7||32||34||-2||18
|- style="background:  
|5||style="text-align: left;"|ІФК Вестерос
|18||5||7||6||24||24||0||17
|- style="background: #deb0b0"
|6||style="text-align: left;"|ІК «Браге» (Бурленге)
|18||8||1||9||33||38||-5||17
|- style="background: #deb0b0"
|7||style="text-align: left;"|Сандвікенс ІФ
|18||5||4||9||28||35||-7||14
|- style="background: #deb0b0"
|8||style="text-align: left;"|Авеста АІК
|18||5||4||9||26||33||-7||14
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Іггесундс ІК
|18||5||4||9||26||39||-13||14
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Енчепінг СК
|18||4||1||13||19||41||-22||9
|}

Східна група 1946–47 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|«Єнчепінг Седра» ІФ (Єнчепінг)
|18||13||2||3||63||22||+41||28
|- style="background:  
|2||style="text-align: left;"|Отвідабергс ФФ
|18||12||3||3||52||27||+25||27
|- style="background:  
|3||style="text-align: left;"|ІК «Слейпнер» (Норрчепінг)
|18||8||6||4||41||29||+12||22
|- style="background:  
|4||style="text-align: left;"|Гускварна ІФ
|18||9||2||7||44||42||+2||20
|- style="background:  
|5||style="text-align: left;"| «Реймерсгольмс» ІК (Стокгольм)
|18||7||5||6||26||29||-3||19
|- style="background: #deb0b0"
|6||style="text-align: left;"|БК «Дербі» (Лінчепінг)
|18||7||2||9||19||32||-13||16
|- style="background: #deb0b0"
|7||style="text-align: left;"|ІФК Ескільстуна
|18||7||1||10||19||33||-14||15
|- style="background: #deb0b0"
|8||style="text-align: left;"|ІФК Вернаму
|18||5||4||9||32||39||-7||14
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|ІФК Лідінге
|18||5||3||10||24||34||-10||13
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|«Гаммарбю» ІФ (Стокгольм)
|18||2||2||14||14||47||-33||6
|}

Західна група 1946–47 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|«Ергрюте» ІС (Гетеборг)
|18||13||2||3||53||26||+27||28
|- style="background:  
|2||style="text-align: left;"|Тідагольмс ГІФ
|18||10||4||4||48||25||+23||24
|- style="background:  
|3||style="text-align: left;"|ІФК Уддевалла
|18||8||5||5||28||24||+4||21
|- style="background:  
|4||style="text-align: left;"|Карлстадс БІК
|18||9||2||7||36||31||+5||20
|- style="background:  
|5||style="text-align: left;"|Карлскуга ІФ
|18||8||4||6||33||33||0||20
|- style="background: #deb0b0"
|6||style="text-align: left;"| «Лундбю» ІФ (Гетеборг)
|18||5||7||6||17||21||-4||17
|- style="background: #deb0b0"
|7||style="text-align: left;"|ІФК Тролльгеттан
|18||5||5||8||29||36||-7||15
|- style="background: #deb0b0"
|8||style="text-align: left;"|Гетеборг ФФ
|18||6||1||11||22||29||-7||13
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|ІФ «Вікен» (Омоль)
|18||5||2||11||29||45||-16||12
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Деє ІК
|18||4||2||12||21||46||-25||10
|}

Південна група 1946–47 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|Гальмстад БК
|18||11||3||4||56||27||+29||25
|- style="background:  
|2||style="text-align: left;"|Ландскруна БоІС
|18||9||4||5||46||36||+10||22
|- style="background:  
|3||style="text-align: left;"|ІФК Мальме
|18||9||3||6||40||33||+7||21
|- style="background:  
|4||style="text-align: left;"|Кальмар ФФ
|18||10||1||7||36||31||+5||21
|- style="background:  
|5||style="text-align: left;"|Геганес БК
|18||9||2||7||50||39||+11||20
|- style="background: #deb0b0"
|6||style="text-align: left;"|Кальмар АІК
|18||9||2||7||41||41||0||20
|- style="background: #deb0b0"
|7||style="text-align: left;"|Улофстремс ІФ
|18||7||1||10||42||51||-9||15
|- style="background: #deb0b0"
|8||style="text-align: left;"|Мальме БІ
|18||4||5||9||30||50||-20||13
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Нибру ІФ
|18||4||4||10||28||40||-12||12
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"| «Атлетс» ІК (Гальмстад)
|18||4||3||11||22||43||-21||11
|}

Плей-оф на підвищення в Аллсвенскан 
 Лудвіка ФфІ - «Єнчепінг Седра» ІФ (Єнчепінг) 1-2, 0-1
 «Ергрюте» ІС (Гетеборг) - Гальмстад БК  1-4, 0-2

«Єнчепінг Седра» ІФ (Єнчепінг) та Гальмстад БК підвищилися в Аллсвенскан.

Кваліфікація

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція
1946 у Швеції
1947 у Швеції